Toponímia:
 Petit-Auverné, municipi francès al departament de Loira Atlàntic (país del Loira)
 Petit-Bourg, municipi francès, a Guadalupe, regió i departament d'ultramar de França a les Petites Antilles 
 Petit-Canal, municipi francès, a Guadalupe, regió i departament d'ultramar de França a les Petites Antilles 
 Petit-Couronne, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Petit-Croix, municipi francès al departament del Territori de Belfort 
 Petit-Failly, municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la 
 Petit-Fayt, municipi francès al departament de Nord (Nord – Pas-de-Calais)
 Petit-Landau, municipi francès al departament de l'Alt Rin (regió d'Alsàcia)
 Petit-Mars, municipi francès al departament de Loira Atlàntic (país del Loira)
 Petit-Mesnil, municipi francès al departament de l'Aube 
 Petit-Noir, municipi francès al departament del Jura 
 Petit-Palais-et-Cornemps, municipi francès al departament de la Gironda (Aquitània)
 Petit-Réderching, municipi francès al departament de Mosel·la 
 Petit-Tenquin, municipi francès al departament de Mosel·la 
 Petit-Verly, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Le Petit-Bornand-les-Glières, municipi francès al departament de l'Alta Savoia 
 Le Petit-Celland, municipi francès al departament de Manche 
 Le Petit-Fougeray, municipi francès al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya)
 Le Petit-Mercey, municipi francès al departament del Jura 
 Le Petit-Pressigny, municipi francès al departament de l'Indre i Loira 
 Le Petit-Quevilly, municipi francès al departament del Sena Marítim (Alta Normandia)
 Verneuil-Petit, municipi francès al departament del Mosa 
 Cantó de Petit-Bourg, divisió administrativa francesa al departament de Guadalupe (regió de Guadalupe)
 Cantó de Petit-Canal, divisió administrativa francesa al departament de Guadalupe a la regió de Guadalupe 
 Cantó de Le Petit-Quevilly, cantó francès del departament del Sena Marítim, al districte de Rouen 
 Biografies:
 Petit, pseudònim d'Armando Gonçalves Teixeira (1976), futbolista portuguès 
 Camille Petit (Saint-Esprit, 1912 - 1993), polític martiniquès 
 Emmanuel Petit (Dieppe, Sena Marítim, 1970), futbolista francès que va destacar com a migcampista 
 Jean Petit (sociòleg), pedagog, sociòleg i psicòleg 
 Jaume Petit i Ros, empresari, accionista i terratinent català
 Joan Petit i Aguilar (Sant Feliu de Codines, 1752 - 1829), gramàtic català 
 Jordi Petit (Barcelona, 1954), escriptor i activista en defensa dels drets de gais i lesbianes
 Jordi Petit i Fontserè (Barcelona, 1937 - 2004), advocat i economista 
 Louis-Marie Aubert du Petit-Thouars (1758, Bournois – 1831, París), botànic francès 
 Lucien Petit-Breton (Plessé, Loire-Atlantique, 1882 - Troyes, 1917), ciclista franco-argentí.
 Mercè Petit i Llop (Mollerussa, 1979), ciclista de tot terreny 
 Roland Petit (Villemomble, Illa de França, 1924 - Ginebra, Suïssa, 2011), ballarí i coreògraf francès